Geschäft mit dem Tod steht für:

 Geschäft  mit dem Tod (1988) (Originaltitel Under the Gun), US-amerikanischer Spielfilm von James Sbardellati aus dem Jahr 1988
 Geschäft mit dem Tod, Alternativtitel von Return to Sender (2004), US-amerikanisch-dänisch-britischer Spielfilm von Bille August aus dem Jahr 2004
 Caribe – Geschäft mit dem Tod (Originaltitel Caribe), kanadischer Spielfilm von Michael Kennedy aus dem Jahr 1987
 Varg Veum – Geschäft mit dem Tod  (Originaltitel Varg Veum – I mørket er alle ulver grå), norwegischer Spielfilm von Alexander Eik aus dem Jahr 2011